CQ peut vouloir dire : 
 CQ, un film franco-italo-américano-luxembourgeois réalisé par Roman Coppola en 2002.
 CQ, Chevalier du Québec.
Sigle de 2 caractères
